Сергей Васильевич Новако́вский (1913—2004) — советский учёный, в 1963—1977 директор МНИТИ.

Биография 
Родился 12 (25 декабря) 1913 года в Умани (ныне Черкасская область, Украина) в семье агронома-винодела и учительницы музыки и иностранных языков.

Окончил среднюю школу в Новороссийске (1930). Переехал в Москву, работал сварщиком и электромонтажником.

В 1938 году окончил вечернее отделение радиофакультета Инженерно-технической академии связи имени В. Н. Подбельского. Ещё до защиты диплома был назначен на должность главного инженера Московского телецентра на Шаболовке и руководил наладкой его работы.

В 1941—1943 служил в РККА, командир радиороты. В 1943 году демобилизован и назначен главным конструктором завода Наркомсвязи.

В 1944—1947 годах аспирант кафедры телевидения МЭИС и одновременно в 1944—1950 главный инженер МТЦ, который уже 7 мая 1945 года возобновил свою работу.

С 1951 по 1963 год — в НИИ радио, начальник лаборатории, затем начальник отдела телевидения.

В 1963—1977 директор ВНИИ приёмной телевизионной техники.

С 1977 по 2000 год на научно-преподавательской работе в МЭИС, профессор кафедры телевидения, в 1982—1987 годах заведующий кафедрой. 

Кандидат технических наук (1953). Доктор технических наук (1965).

Многие годы С.В. Новаковский был членом Учёных советов МЭИС и МЭИ, Научно-технического совета Минсвязи СССР, членом Президиума Центрального правлении НТОРЭС им. А.С. Попова, председателем Московского городского правления НТОРЭС, научным консультантом Межведомственной комиссии по цветному телевидению при Гостелерадио СССР.

Умер в Москве  13 октября 2004 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1950) — за создание новой высококачественной телевизионной передающей системы высокой чёткости
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 орден Октябрьской революции
 орден «Знак Почёта» 
 двенадцать медалей

Примечания

Литература 
 К 100-летию С. В. Новаковского (1913—2004) [Текст] / В. М. Аладин, В. Н. Безруков // Электросвязь : ежемесячный научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению и радиовещанию. — 2014. — N 1. — С. 54 : фот.цв. . — ISSN 0013-5771
 Техника кино и телевидения. 1984. No 2. С. 28-34

Ссылки 
 Сергей Васильевич Новаковский
 Патриарх отечественного телевидения (К 100-летию Сергея Васильевича Новаковского)
 В Москве скончался выдающийся ученый, профессор Сергей Новаковский

Кандидаты технических наук 
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Сотрудники МЭИ